Hilti ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Hilti-Kaufmann, liechtensteinische Politikerin (Freie Liste)
 Diana Hilti (* 1973), liechtensteinische Politikerin 
 Eugen Hilti (1911–1964), liechtensteinischer Ingenieur und Industrieller
 Gottfried Hilti (1903/09–1977), liechtensteinischer Bildhauer und Politiker
 Hans Hilti (1901–1973), liechtensteinischer Metzgermeister und Politiker
 Hubert Hilti (* 1963), liechtensteinischer Skirennläufer
 Martin Hilti (1915–1997), liechtensteinischer Unternehmer und Nationalsozialist
 Peter Hilti (* 1972), liechtensteinischer Politiker
 Roland Hilti (* 1963), liechtensteinischer Lehrer und Sportler
 Toni Hilti (1914–2006), liechtensteinischer Unternehmer

Hilti heißen folgende Unternehmen und Organisationen:
 Hilti (Unternehmen), ein liechtensteinisches Werkzeugherstellerunternehmen
 Motorradmuseum Hilti in Gossau, Kanton St. Gallen, Schweiz
Siehe auch:
 Hilty